Bischofberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Müller-Bischofberger (1858–1932), Schweizer Ingenieur
 Alois Bischofberger (1868–1955), österreichischer Politiker
 Andri Bischofberger (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Annemarie Bischofberger (* 1960), Schweizer Skirennläuferin
 Bartholomäus Bischofberger (1623–1698), Schweizer Geistlicher und Historiker
 Beda Oskar Bischofberger (1834–1926), Schweizer Politiker
 Bruno Bischofberger (* 1940), Schweizer Kunsthändler und Galerist
 Conny Bischofberger (* 1960), österreichische Journalistin
 Erwin Bischofberger SJ (1936–2012), schwedischer Jesuit und Medizinethiker
 Helen Bischofberger (* 1957), liechtensteinische Leichtathletin
 Ivo Bischofberger (* 1958), Schweizer Politiker (CVP)
 Johann Konrad Bischofberger (1803–1866), Schweizer Baumeister und Politiker aus Appenzell Ausserrhoden
 Johannes Bischofberger (* 1994), österreichischer Eishockeyspieler
 Marc Bischofberger (* 1991), Schweizer Freestyle-Skier
 Marie-Louise Bischofberger, Schweizer Dramaturgin, Librettistin, Choreografin und Regisseurin
 Nicola Bischofberger (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler

Siehe auch:
 Bischofberg